Chiesa di San Sergio – chiesa di Urbino.
 Chiesa di San Sergio di Radonež – chiesa di Nižnij Novgorod, in Russia.
 Chiesa di San Sergio – chiesa di Cingoli (Macerata), in frazione Grottaccia.
 Chiesa di San Sergio – chiesa scomparsa di Dar Qita, Siria
Chiesa di San Sergio – chiesa copta del Cairo, Egitto

Pagine correlate
 San Sergio